Juli — немецкий музыкальный ансамбль из западногерманского города Гиссена (земля Гессен).

Члены 
 Eva Briegel (Вокал)
 Marcel Römer (Ударные)
 Andreas «Dedi» Herde (Бас)
 Jonas Pfetzing (Гитара)
 Simon Triebel (Гитара)

Дискография 
Альбом

 2004 Es ist Juli
 2006 Ein Neuer Tag
 2010 In Love
 2014 Insel

Синглы

 2004 Perfekte Welle
 2004 Geile Zeit
 2005 Regen Und Meer
 2005 Warum
 2005 November
 2006 Dieses Leben
 2006 Wir beide
 2007 Zerrissen
 2007 Ein neuer Tag
 2010 Elektrisches Gefuehl
 2010 Immer wenn es dunkel wird
 2011 Süchtig
 2011 Du lügst so schön
 2014 Insel
 2014 Jetzt
 2014 Eines Tages
 2019 Fahrrad

Ссылки 

 https://web.archive.org/web/20090831112222/http://juli.pop24.de/
 
 
 http://www.esistjuli.de

Музыкальные коллективы Германии
Музыкальные коллективы по алфавиту